Mes meilleurs copains peut désigner :
 Mes meilleurs copains (1990), film français de Jean-Marie Poiré.
 Mes meilleurs copains (2006), album de bande dessinée de Titeuf par Zep.